Фонд поддержания махаянской традиции (ФПМТ; ) — международная буддийская организация, основанная в 1975 году ламами Тубтеном Еше и Сопой Ринпоче, которые начали преподавать буддизм своим западным ученикам в Непале. В настоящее время ФПМТ объединяет более 160 центров в 37 странах.

История 
Название и структура впервые ФПМТ появились в 1975 году в ходе международных учений лам Еше и Сопы, хотя сами эти учения начались с 1965 года — момента их встречи в Дарджилинге с американкой Зиной Рашевской, которая впоследствии стала их ученицей. В 1969 году они основали «Непальский гомпа-центр Махаяны» (ныне монастырь Копан). Вскоре после этого Рашевская умерла в ходе прохождения буддийского ретрита.

Хотя лама Еше сначала отнёсся без сочувствия к просьбам Рашевской о запуске т. н. «медитационного курса», утверждая, что согласно традиции монастыря Сэра Дже медитацией следует заниматься лишь после прохождения интенсивного многолетнего обучения «пяти предметам», в 1971 году он дал ламе Сопе разрешение возглавить в Копане первый такой курс для западных учеников. Сопа Ринпоче вёл их до 1975 года, а также время от времени и после этого периода.

В начале 1970-х годов в этих курсах поучаствовало несколько сотен выходцев с Запада, которых исторические описания и воспоминания характеризуют как участников движения хиппи, которым особенно импонировал стиль преподавания ламы Еше. Дж. Сэмюэл называет характерным тот факт, что в этот период оба ламы ещё не нашли широкой поддержки среди «этнических» буддистов — тибетцев и непальцев (несмотря на статус малого тулку у Сопы Ринпоче), и что их деятельность не пользовалась поддержкой со стороны Тибетского правительства в изгнании в Дхарамсале. Согласно его выводам, их готовность обучать западных учеников проистекала в большой мере из отсутствия других источников поддержки. Тем не менее, Сэмюэл отмечает, что попытки создания такой международной сети имели достаточно прецедентов в истории тибетского буддизма.

В декабре 1973 года лама Еше посвятил в монахи четырнадцать мужчин и женщин из стран Запада, дав начало Международному институту Махаяны. Примерно в это же время его ученики стали возвращаться в свои родные страны, результатом чего стало последовательное возрастание числа буддийских центров в этих странах.

В своём описании ФПМТ Дж. Пейн особо отмечает харизму, интуицию и организационные способности ламы Еше, находя примечательным тот факт, что беженцу без каких-либо финансовых ресурсов и способностей к языку удалось создать международную сеть из более чем сотни центров и учебных групп.

Д. Кей делает следующее наблюдение:
Проект ламы Еше по созданию и функционированию эффективной организационной и административной структуры внутри ФПМТ создал потенциал для трений на местном уровне. Аффилиированные с организацией центры с самого начала были довольно автономны, но к концу 1970-х всё больше подпадали под централизованный менеджмент и контроль.

В результате этого, по словам Кея и Сэмюэла, в то время как ФПМТ консолидировала свои структуры и практики, несколько местных групп и учителей отпали от неё и основали собственные сети. В 1979 году ФПМТ покинул геше Лоден из австралийского Института Ченрезига, занявшись созданием собственной структуры. Геше Келсанг Гьяцо вместе со своими учениками вызвали отпадение от Фонда его главного английского центра — Института Манджушри. Основные противоречия вызывал вопрос идентификации местных центров и их членов либо лично с ламой Еше, либо со школой гелуг, их резидентными учителями или тибетским буддизмом в целом. В настоящее время ФПМТ требует от своих лам подписать т. н. «Соглашение геше», где чётко сформулированы требования к ним со стороны организации. Во время разгоревшегося конфликта вокруг практики Дордже Шугдена ФПМТ поддержала запрет Далай-ламы на поклонение этому божеству.</div>

После смерти ламы Еше в 1984 году духовным наставником ФПМТ стал Сопа Ринпоче. В 1986 году испанский мальчик Ёсел Хита Торрес, сын семейной четы учеников ламы Еше, был опознан Далай-ламой XIV в качестве перерождения ламы Еше. В юношестве Хита отошёл от ФПМТ и попытался построить светскую карьеру, отказавшись от своего статуса, однако в 2009 году вернулся к своей роли.

Структура 
На данный момент существует более 160 буддийских центров в 37 странах, ассоциированных с ФПМТ. Все они связаны с центральной организацией напрямую и финансируются независимо, следуя общей этической политике ФПМТ и его духовному руководству. Учебные группы не аффилиированы с ФПМТ и проходят испытательный срок перед тем, как стать полноценным центром, проектом или службой Фонда.

ФПМТ возглавляется советом директоров, в который входит и духовный руководитель (на сегодняшний день Сопа Ринпоче). Международный офис ФПМТ имеет исполнительную функцию. Председателем ФПМТ на данный момент (2015) является монах Роджер Кунсанг.

Центры, проекты и службы ФПМТ имеют собственное руководство, ответственное за местное управление, во главе с назначаемым директором. У центров также имеется координатор духовно-образовательных программ и, часто, резидентный учитель-геше. Директора и координаторы центров из разных стран встречаются с периодичностью от года до полутора лет, составляя Совет Фонда поддержки Махаянской традиции, где делятся опытом. Далай-лама играет в ФПМТ почётную роль «вдохновителя и проводника».

Международная штаб-квартира ФПМТ находится в Портленде (штат Орегон), США. В прошлом она располагалась в следующих местах:
 2000—2005 Таос, штат Нью-Мексико (США)
 1989—2000 Сокуэл, штат Калифорния (США) — Земля Будды Медицины
 1984—1989 Помайя, Тоскана (Италия) — Институт Ламы Цонкапы
 1975—1984 Катманду (Непал) — монастырь Копан
Полный список центров, проектов и служб ФПМТ находится на сайте организации.

Образовательные программы 
Часто ученики знакомятся с ФПМТ в течение коротких курсов и ретритов, которые устраиваются в различных его центрах. Прототипом их всех является ежегодный месячный курс медитации в Копане, проводящийся там с 1971 года.

Многие центры ФПМТ имеют стандартизованную образовательную программу, модули которой доступны на DVD или рамках дистанционного обучения. На данный момент доступны три курса, разработанные отдельно и мало коррелирующие друг с другом:
 «Открытие буддизма», двухгодичный курс по ламриму из 14 модулей.

 «Основание буддийской мысли» (два года, шесть модулей), разработанный геше Таши Церингом для лондонского центра «Джамьянг»; доступен для удалённого обучения.

 Базовая программа ФПМТ (пять лет, девять модулей). На 2008 год эта программа была доступна в 30 центрах ФПМТ.
Студенты, желающие продолжить обучение, могут это сделать следующим образом:
 Магистерская программа ФПМТ (с 1998 года)
 Шестилетнее традиционное обучение, использующее сжатую программу обучения геше. Разработана для пополнения кадрового состава учителей ФПМТ. Доступна в Институте Ламы Цонкапы (Италия)

 Колледж «Майтрипа» в Портленде (программа с 2006 года)
 трёхлетняя магистерская программа (по буддологии). Колледж претендует на получение региональной аккредитации.

 Программа для переводчиков «Ринчен Зангпо» (с 1996 года)
 двухлетний интенсивный курс тибетского в Дхарамсале, за которым следует двухлетняя переводческая практика. Основана для образования переводчиков для ФПМТ.

Проекты 
<div>ФПМТ поддерживает ряд благотворительных проектов, включая фонды для строительства священных объектов, перевода тибетских текстов, поддержки монашества (тибетских и западных), медицинскую помощь, поставку продовольствия в ряд регионов Азии и защиту животных. Кроме этого, ФПМТ осуществляет программу, направленную на возрождение буддизма в Монголии, в рамках которой были созданы буддийские центры «Шадувлин» (Улан-Батор) и «Алтангэрэл» (Дархан), а также реанимирован столичный женский монастырь Дулмалин; за заслуги в этом деле Сопа Ринпоче удостоился монгольского ордена Полярной звезды.

Наиболее масштабным проектом ФПМТ является проект «Майтрея» — строительство 152-х метровой статуи Майтреи в Бодхгае (Индия). Также следует отметить продовольственный фонд «Сэра Дже», который с 1991 года обеспечивает трёхразовое питание 2600 монахам в монастыре Сэра Дже.

Примечания

См. также 
 Тубтен Еше
 Лама Сопа
 Монастырь Копан
 Дулмалин
 Институт Ламы Цонкапы
 Институт Ваджра Йогини
 Наланда (Франция)

Внешние ссылки 
 Фонд поддержания Махаянской традиции
 Программа обучения переводчиков «Лоцзава Ринчен Зангпо»
 Проект «Майтрея» 
 Институт «Лама Цонкапа»
 Институт «Майтрипа»
 Земля Будды Медицины
 «ФПМТ — документальный фильм» (видео)

Библиография 

 Cozort, Daniel. "The Making of the Western Lama." In Buddhism in the Modern World (Steven Heine & Charles S. Prebish, eds), Oxford UP: 2003, ch. 9. Посвящена образовательной деятельности ФПМТ и Традиции Новой Кадампы.
 Croucher, Paul. A History of Buddhism in Australia, 1848-1988. New South Wales UP, 1989. ФПМТ обсуждается на сс. 89–93 и сс. 112-113.
 Eddy, Glenys. Western Buddhist Experience: The Journey From Encounter to Commitment in Two Forms of Western Buddhism. Ph.D dissertation for the Dept. of Studies in Religion, University of Sydney. 30 March 2007. Описывается Институт Ваджраяны в Австралии, особенно в главах  4,5, и 6.
 Eddy, Glenys. “A Strand of Contemporary Tantra: Its Discourse and Practice in the FPMT.” Global Buddhism no. 8, 2007. Выдержки из докторской диссертации.
 Halafoff, Anna. "Venerable Robina Courtin: An Unconventional Buddhist?" In Cristina Rocha and Michelle Barker, Buddhism in Australia: Traditions in Change. Routledge, 2011. Описывается Робина Куртин, известная монахиня из ФПМТ, и её проект «Освобождение тюрем».
 Kay, David N. Tibetan and Zen Buddhism in Britain. RoutledgeCurzon, 2004. ФПМТ в основном обсуждается на сс. 53–66, как предыстория Традиции Новой Кадампы.
 Magee, William. Three Models of Teaching Collected Topics Outside of Tibet. Conference paper presented to the Mongolian and Tibetan Affairs Commission of the ROC, 2004. Discusses Magee's experience studying the Collected Topics at the University of Virginia and the Dialectics Institute in Dharamsala, as well as teaching portions of these for Australia's Chenrezig Institute (an FPMT center).
 Meston, Daja Wangchuk. Comes the Peace: My Journey to Forgiveness. Free Press, 2007. Мемуары американца, выросшего послушником в Копане.
 Moran, Peter. Buddhism Observed: Travelers, Exiles, and Tibetan Dharma in Kathmandu. RoutledgeCurzon, 2004. Антропологическое исследование западных туристов-паломников к Бодхнатху. Копан особенно часто упоминается на сс. 70–74.
 Ong, Y.D. Buddhism in Singapore—a short narrative history. Skylark Publications, 2005. Буддийский центр ФПМТ «Амитабха» кратко упомянут на сс. 175–177.
 Paine, Jeffrey. Re-Enchantment: Tibetan Buddhism Comes to the West. Norton, 2004. Глава 2 посвящена роли ламы Еше и ФПМТ.
 Samuel, Geoffrey. "Tibetan Buddhism as a World Religion: Global Networking and its Consequences." Chapter 13 of Tantric Revisionings: New Understandings of Tibetan Buddhism and Indian Religion. Delhi: Motilal Banarsidass, 2005. pp. 288–316. ФПМТ упоминается наряду с другими западными группами.
 Wangmo, Jamyang. The Lawudo Lama: Stories of Reincarnation from the Mount Everest Region. Wisdom Pub., 2005. Вторая часть книги содержит воспоминания ламы Сопы о его жизни и встрече с ламой Еше (со с. 199) и Зиной Рашевской (с. 202), а также о первом курсе в Копане (со с. 241)
 Willis, Jan.  Dreaming Me: An African American Woman's Spiritual Journey. Riverhead, 2001. Мемуары академика Уиллиса, одного из первых учеников ламы Еше.